SM-liiga 1985/1986 byla 11. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Tappara Tampere.

Základní část

Play off

Semifinále 
 Tappara Tampere - Kärpät Oulu 3:0 (8:0, 5:2, 4:3)
 IFK Helsinky - TPS Turku 3:2 (5:4, 1:3, 2:5, 3:2, 3:2)

O 3. místo 
 Kärpät Oulu - TPS Turku 2:0 (4:3, 7:3)

Finále 
 Tappara Tampere - IFK Helsinky 4:1 (7:6, 0:1, 3:2, 6:2, 3:1)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1985
Lední hokej v roce 1986
Sport ve Finsku v roce 1985
Sport ve Finsku v roce 1986